Ян Коваржик (чеськ. Jan Kovařík, * 19 червня 1988, Мост) — чеський футболіст.
 Лібор Коваржик (чеськ. Libor Kovařík, * 23 лютого 1976, Прага) — чеський арбітр.